Jansen může být:

příjmení osob
 Jansen (příjmení) 

lidské sídlo
 Jansen (Saskatchewan), sídlo v Kanadě 
 Jansen (Colorado), sídlo v Coloradu v USA
 Jansen (Nebraska), sídlo v Nebrasce v USA

jiný význam
 Jansen AG, švýcarská firma
 Jansen (kráter), měsíční kráter